Chattáb, též Emír Chattáb, plným jménem Samir Sálih Abdulláh al-Suwailem (arabsky سامر صالح عبد الله السويلم, nar. 14. dubna 1969 Saúdská Arábie – 20. března 2002 Čečensko), byl muslimský polní velitel.

Chattáb bojoval proti Sovětské armádě v sovětské válce v Afghánistánu. Podle arménských zdrojů se účastnil na Ázerbájdžánské straně války o Náhorní Karabach. Poté bojoval na straně islámské opozice v občanské válce v Tádžikistánu. V rozhovoru pro BBC zmínil, že se účastnil války v Bosně a Hercegovině. Bojoval proti ruským federálním silám v první čečenské válce a druhé čečenské válce. Zemřel v důsledku atentátu zorganizovaného FSB.

Externí odkazy 
 ČRo: Chattáb verbuje čečenské dobrovolníky do Afghánistánu

Saúdští Arabové
Druhá čečenská válka
Narození v roce 1969
Úmrtí v roce 2002
Muži
Islámský terorismus v Rusku
Narození 14. dubna
Úmrtí 20. března
Narození v Saúdské Arábii